Опера́ция «Весна́»

 Операция «Весна» 1948 года — операция по выселению из Литвы ряда категорий граждан.
 Операция «Весна» 1981 года — операция  ПВ КГБ СССР в Афганистане в марте-апреле 1981 года.
 Дело «Весна» 1930 года — чистка Красной Армии от т. н. «военспецов».